

Personen 
Ayco Duyster, Vlaams radiopresentatrice
Jeroen Duyster, Nederlands roeier
Willem Cornelisz. Duyster, Nederlands kunstschilder
Willemijn Duyster, Nederlands hockeyinternational

Andere 
 Duyster (radioprogramma), radioprogramma van Ayco Duyster op Studio Brussel
Duyster (boek), boek van Angie Sage
Duyster (film), horrorfilm